Пе́рсы:
 термином персы (парсы) называли жителей всех территорий и исторических образований, именуемых «Персия» (см. Персия (значения)) в том числе, см. Древние персы
 в том числе в русском языке термин используется  как эквивалент английскому слову «iranic » - иранский - иронаязычный для определения всех иронаязычных  (см. Иранские народы)
 в более строгом смысле, этноним персы применяется к носителям персидского языка для отличия их от других жителей Ирана, часть из которых также говорит на языках иранской группы (курды, белуджи и т. д.) (и, таким образом, с не меньшим, чем персы, правом может быть названа этническими «иранцами»), а также к носителям персидского языка, издавна проживающих за пределами современного Ирана (см. Большой Иран).
 «Персы» — трагедия древнегреческого драматурга Эсхила.
 сокращенное название породы кошек (Персидская), применяемое в быту

См. также 
 Большой Иран 

Персия